Close to You är ett album av The Carpenters, släppt den 19 augusti 1970.

Låtlista 
 We've Only Just Begun
 Love Is Surrender
 Maybe It's You
 Reason to Believe
 Help!
 (They Long to Be) Close to You
 Baby It's You
 I'll Never Fall in Love Again
 Crescent Noon
 Mr. Guder
 I Kept on Loving You
 Another Song

Album av The Carpenters
Musikalbum 1970
Engelskspråkiga musikalbum
Album utgivna på A&M Records